Ла Капача има више значења:

 Ла Капача (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Капача (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капача (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капача (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику